Travis — banda escocesa
 Condado de Travis — condado do estado do Texas, Estados Unidos

Pessoas 
Scott Travis — baterista estadunidense da banda Judas Priest

Travis Barker — baterista estadunidense da banda Blink-182
Travis Mayweather — personagem principal da telessérie de ficção científica Star Trek: Enterprise
Travis Pastrana — competidor estadunidense de esportes motorizados
Travis Schuldt — ator estadunidense

Travis Smith — baterista estadunidense da banda Trivium
Travis T. Flory — ator estadunidense

Desambiguações de sobrenomes
Desambiguações de prenomes
Desambiguações de topônimos
Desambiguações de música